Ernst Friedrich von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Ernst Friedrich (Sachsen-Coburg-Saalfeld) (1724–1800), Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld